Фубуки — японский эсминец типа «Фубуки». 
 Эскадренные миноносцы типа «Фубуки» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.